È stata la prima edizione del torneo.

In finale Laslo Đere ha sconfitto Marco Cecchinato con il punteggio di 7–6(3), 7–5.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Fabio Fognini (ritirato)
  Dušan Lajović (secondo turno)
  Casper Ruud (secondo turno)
  Albert Ramos-Viñolas (quarti di finale)

 Lorenzo Sonego (secondo turno)
 Pablo Andújar (secondo turno)
 Tommy Paul (secondo turno)
 Pablo Cuevas (primo turno)

Wildcard 

  Marco Cecchinato (finale)
  Fabio Fognini (ritirato)

 Lorenzo Musetti (semifinale, ritirato)
 Giulio Zeppieri (primo turno)

Qualificati 

  Federico Coria (primo turno)
  Jozef Kovalík (primo turno)

 Sumit Nagal (primo turno)
 Andrea Pellegrino (secondo turno)

Lucky loser 

  Andrej Martin (primo turno)

 Danilo Petrović (semifinale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Forte Village Sardegna Open 2020